Veiga peut désigner :
 Carlos Veiga (1949-), homme politique cap-verdien
 Eric Veiga (1997-), footballeur luxembourgeois
 Mafalda Veiga (1965-), chanteuse portugaise
 Manuel Veiga (1948-), linguiste cap-verdien
 Pascual Veiga (1842-1906), compositeur espagnol

Voir aussi 
 Francisco da Veiga Beirão (1841-1916), homme politique portugais
 Xosé Castro Veiga (1915-1965), guérillero espagnol

Homonymie de patronyme